Turkana (narod), narod koje živi u Keniji i Etiopiji
 Turkana (jezik), jezik kojim govori ovaj narod
 Turkana (jezero), jezero na SZ Kenije
 Nacionalni parkovi Jezera Turkana, 3 nacionalna parka u Keniji
 Turkana (okrug), u Keniji